Villanueva de la Torre hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Villanueva de la Torre (Guadalajara), localidad y municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Villanueva de la Torre (Palencia), pedanía del municipio de Barruelo de Santullán, provincia de Palencia, Castilla y León.

Similar
 Villanueva de las Torres, localidad y municipio de la provincia de Granada, Andalucía.